KTH kan syfta på:

KTH – ett statligt svenskt universitet i Stockholm, se Kungliga Tekniska högskolan
KTH:s stora pris – ett pris som årligen delas ut av Kungliga Tekniska högskolan